Charlie Fonville (1927-1994), athlète américain, spécialiste du lancer du poids
 Nicolas Victor Fonville (1805-1856), peintre paysagiste français, père d'Horace Antoine
 Horace Antoine Fonville (1832-1914), peintre paysagiste français, fils de Nicolas Victor 

Noms composés 
 Charles Bécart de Granville et de Fonville (1675-1703), procureur du roi pour la Nouvelle-France, frère de Paul
 Paul Bécart de Granville et de Fonville (1685-1754), officier de marine de la Nouvelle-France, frère de Charles

Patronyme français